Beursplein (Brussel)
Place de la Bourse (Bordeaux)
Place de la Bourse (Lyon)
Place de la Bourse (Parijs)